SHV-Cup bezeichnet:

 Schweizer Cup (Handball, Männer), der Schweizer Handball-Cup der Männer
 Schweizer Cup (Handball, Frauen), der Schweizer Handball-Cup der Frauen